Die PDC Women's World Darts Championship 2010 war die erste und bislang einzige Austragung einer Damen-Weltmeisterschaft der PDC. Die Runden 1 bis 4 (Halbfinale) wurden am 12. Juni 2010 im Metrodome in Barnsley ausgetragen. Das Finale wurde am 24. Juli 2010 wurde während des World Matchplay im Empress Ballroom der Winter Gardens in Blackpool gespielt.

Siegerin wurde die US-Amerikanerin Stacy Bromberg, welche im Finale die Engländerin Tricia Wright mit 6:5 Legs besiegte.

Modus 
Das Turnier wurde im Modus best of legs und der Spielvariante Double-Out gespielt. Ein Leg gewann die Spielerin, die als erstes genau 501 Punkte wirft. Der letzte Wurf eines Legs musste auf ein Doppelfeld erfolgen.

Das Turnier wurde im K.-o.-System gespielt. Spielmodus von der Ersten Runde bis zum Halbfinale war ein best of 7 legs. Das Finale wurde im Modus best of 11 legs ausgetragen.

Teilnehmer 
An dem Turnier nahmen insgesamt 32 Spielerinnen teil. 20 davon haben sich über die Riley’s Pub Qualifiers qualifiziert. 11 Spielerinnen entstammten den Regionalen Qualifikationsturnieren. Anastasia Dobromyslova musste sich als einzige aktive weibliche Spielerin in der Professional Dart Players Association nicht qualifizieren.

Riley’s Pub Qualifiers
  Irina Armstrong
  Ann Chilton
  Tara Deamer
  Clare Bywaters
  Glad Davies
  Paula Clemett
  Juliet Findley
  Deta Hedman
  Emma Pearce
  Rebecca Rose
  Donna Rainsley
  Louise Carroll
  Sue Cusick
  Fiona Carmichael
  Tricia Wright
  Kate Monaghan
  Linda Jones
  Marlene Badger
  Terri-Ann Bellamy
  Zoe McIntyre

PDPA-Mitglied
  Anastassija Dobromyslowa

International Qualifiers
  Sharon O’Brien (Irish Qualifier)
  Denise Cassidy (Irish Qualifier)
  Stefanie Lück (PDC Europe Qualifier)
  Sabrina Spörle (PDC Europe Qualifier)
  Stacy Bromberg (North American Qualifier USA)
  Cindy Hayhurst (North American Qualifier Canada)
  Lavinia Hogg (Australian Qualifier)
  Deana Rosenblom (Swedish Qualifier)
  Marika Juhola (Finland Qualifier)
  Irina Borovkova (Russian Qualifier)
  Kazumi Nakagawa (Japanese Qualifier)

Preisgeld 
Bei dem Turnier wurden insgesamt £30.000 an Preisgeld ausgeschüttet:

Ergebnisse

Weiteres 
Stacy Bromberg und Tricia Wright qualifizierten sich mit ihrer Finalteilnahme für den Grand Slam of Darts 2010, bei dem jedoch beide keinen Sieg erringen konnten. Außerdem erhielten sie jeweils eine Tour Card für die PDC Pro Tour 2011. Auch bei der PDC Pro Tour 2012 hätten sie mit ihrer Tour Card teilnehmen können, beide verzichteten jedoch auf eine Teilnahme.

Weblinks 
 Ergebnisse in der Dartsdatabase

Einzelnachweise 

Dart-Weltmeisterschaft
Dartveranstaltung 2010